Wydleria chilensis är en flockblommig växtart som beskrevs av Fisch. och Ernst Rudolf von Trautvetter. Wydleria chilensis ingår i släktet Wydleria och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
chilensis